Beleg van Grave (1586)
 Beleg van Grave (1602)
 Beleg van Grave (1674)